Ardennes ou Ardenne est le nom de plusieurs objets géographiques, de personnes et d'évènements historiques.

Toponymes 

Ardenne désigne principalement une région située sur et aux abords du massif ardennais, citée par Jules César et Strabon sous les formes Arduenna et Arduenna sylva pour la Forêt de pin du plateau de Bastogne.

César évoque la forêt d'Ardenne lorsqu'il décrit son départ pour la guerre d'Ambiorix, en 54  Il décrit cette forêt comme . Il n'en décrit pas la surface ni la largeur, mais précise  Cette forêt sera isolée d'autres massifs par la voie romaine Bavay-Cologne qui favorisera les défrichement à ses abords. César la distingue clairement de la forêt hercynienne, qu'il a évoquée un peu plus tôt dans son récit, dans le même Livre VI de la Guerre des Gaules.

Au Moyen Âge, il exista un comté d'Ardenne, qui fut divisé dès 870.

Aujourd'hui, on applique administrativement le nom « Ardennes » au département français 08, et dans les dénominations de plusieurs régions naturelles belges qu'il est parfois difficile de ne pas confondre, d'autant que les nombreuses tentatives d'appropriation de ce nom connu entretiennent une certaine confusion.

L'Ardenne est désignée dans l'ancienne langue allemande sous le nom d’Osming ou Osding, ce qui signifie « grande forêt » (de même qu'Ardenna).

 L’Ardenne désigne une région naturelle située au sud de la Famenne et limitée au sud par les plaines de Lorraine et de Champagne et que l’on désigne depuis l’Antiquité sous le nom d’Arduenna Silva. Cette région historique englobe les régions géologiques du massif ardennais : les Hautes Fagnes, l’Eifel, l’Oesling.
 Le massif ardennais ou massif de l'Ardenne est une ancienne montagne érodée, au cœur de la région naturelle Ardenne.

Belgique 
 L'Ardenne belge est la partie de l'Ardenne située en Belgique dans le sud de la Région wallonne. L'usage étant fluctuant, on emploie également erronément l'expression les Ardennes belges qui fait écho d'une part à des usages anciens et d'autre part à la variété des entités composant cette partie du massif de l'Eifel. La région a été le théâtre de la bataille des Ardennes lors de la seconde guerre mondiale (hiver 1944), lors de la contrattaque menée par Hitler (voir Ardenne)
 Les Ardennes flamandes (Vlaamse Ardennen en néerlandais) sont une région vallonnée de Belgique en Flandre orientale et en Hainaut qui ne font pas partie de l'Ardenne.

, depuis la défaite de Waterloo qui permit aux alliés (Anglais, Prussiens, Autrichiens et Russes) ennemis de la France, d'amputer son territoire de la rive gauche du Rhin et en particulier celui des Ardennes qui allait jusqu'à Philippeville. La nouvelle nation belge créée en 1830 a donc elle-même dénommé ses nouvelles provinces dont aucune n'a repris ce nom existant pour le massif français. , ne font pas partie de l'Ardenne, ni le Luxembourg. L'Ardenne est le massif boisé traversé par la Meuse, voie majeure . AR'DEN est le nom celte désignant la forêt profonde.

France 
 La Champagne-Ardenne (qui jusqu’en 1973 s’appelait simplement « Champagne ») est une ancienne région administrative du nord-est de la France (1956-1982), ayant existé ensuite comme collectivité territoriale de 1982 à 2015 ; elle a fusionné le  avec l'Alsace et la Lorraine pour former la nouvelle région du Grand Est.
 Le département des Ardennes (08) division administrative établie lors de la création de la République française et aujourd’hui inclus dans la région Grand Est. On parle aussi d'Ardennes françaises à propos de ce département.
 Ardennes est un hameau de la commune de Chavigny-Bailleul, dans l'Eure en Haute-Normandie.
 L'Ardenne ou Ardennes, rivière de Bretagne, qui traverse les cantons de La Guerche et Retiers et se jette dans les étangs de Marcillé-Robert au sud de l'Ille-et-Vilaine.
 Lardenne est un quartier toulousain.
 Ardenne Haute est l'ancien nom d'Ancely, un autre quartier toulousain.
 Le « Gond d'Ardenne » est un lieu-dit de la vallée de l'Aa dans le Pas-de-Calais.
 L'Abbaye d'Ardenne, abbaye fondée au  à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe près de Caen.

Luxembourg 
 L'Ardenne luxembourgeoise (Ösling en allemand, Oesling en français et Éislek en luxembourgeois) désignent la région du nord du Grand-Duché de Luxembourg faisant partie de la région naturelle Ardenne.

Patronymes 
Paul Ardenne, critique d'art et muséologue français ;
Manfred von Ardenne, physicien allemand ;
Lucien Ardenne, artiste peintre français ;
Agnes van Ardenne, femme politique néerlandaise ;
 Juliette van Ardenne, actrice néerlandaise.

Légendes ardennaises 
Le folklore ardennais a été étudié notamment par Albert Meyrac; il comprend :
 La chasse fantastique ;
 La sorcellerie ;
 Les légendes de saints dont Hubert de Liège ;
 Les quatre fils Aymon ; 
 le château des Fées ;
 Les nûtons, lûtons ou encore lutins.

Dans la culture 
 Le Sanglier des Ardennes est un surnom du chef de guerre médiéval Guillaume de La Marck (v. 1446-1485)
 Le Sanglier ardennais est le symbole est de la province de Luxembourg en Belgique
 La forêt d'Arden (), traduite en français Ardenne ou Ardennes, est le décor de la pièce Comme il vous plaira, de Shakespeare, représentée en 1599.
 Lointaines Ardennes est une description féerique de la région ardennaise par André Dhôtel, publiée en 1979.
 Les Ardennes (D'Ardennen) est un thriller belgo-néerlandais réalisé par Robin Pront, sorti en 2015.
 En bande dessinée, Didier Comès (1942-2013) et Jean-Claude Servais (né en 1956) ont situé une partie de leur œuvre dans les Ardennes.

Notes et références

Articles connexes 
 L'armée des Ardennes, créée en octobre 1792.
 La Bataille des Ardennes, opération militaire de la Première Guerre mondiale.
 La Bataille des Ardennes, opération militaire de la Seconde Guerre mondiale.
 La dynastie Maison d'Ardenne.
 L'Ardennaise est une race de poules.
 L'Ardennais est une race de chevaux de trait.

Voir aussi 
 
 
 

Ardennes